

Land en volk 
 Polen - een land in Centraal-Europa
 Polen (volk) - de inwoners van dit land
 Koninkrijk Polen (doorverwijspagina)
 Volksrepubliek Polen - in de 20e eeuw een communistische staat in Midden-Europa
 Vrije Polen - Poolse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog voor de geallieerden vochten

Overige 
 Polen (plaats) - een gehucht in de Groningse gemeente Eemsdelta
 Doug Polen - een Amerikaans motorcoureur
 Bram van Polen - een Nederlands profvoetballer
 Hotel Polen - een voormalig Amsterdams hotel

Zie ook 
 Pole (doorverwijspagina)
 pool (doorverwijspagina)
 Poole, een stad aan de westkust van Engeland, bij Bournemouth
 Polenhotel - een bijnaam voor een bepaald type migrantenhuisvesting